Dušenje je lahko:

 Dušenje (kulinarika) - način priprave hrane,
 Dušenje (medicina) - posledica vdihanja tujka ali stranskih učinkov zdravil,
 Dušenje (fizika) - fizikalni pojav.